Raport mniejszości – opowiadanie Philipa K. Dicka z 1956 roku 
 Raport mniejszości – film science fiction z roku 2002, w reżyserii Stevena Spielberga